Table des caractères Unicode U+1D800 à U+1DAAF.

Écriture des signes de Sutton 
Ces caractères sont utilisés pour le SignWriting.

Table des caractères

Voir aussi

Liens internes 
 Table des caractères Unicode (1D000-1DFFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Liens externes 
   —, tableau sur le site Unicode.

01D80